Ranuccio Farnese ist der Name folgender Personen:

* Ranuccio Farnese il Vecchio (1390–1460), Graf von Pitigliano und Senator von Rom
 Ranuccio Farnese (Kardinal) (1530–1565), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Ranuccio I. Farnese (1569–1622), Herzog von Parma und Piacenza
 Ranuccio II. Farnese (1630–1694), Herzog von Parma und Piacenza